ESP kan henvise til flere artikler:

 Elektronisk stabilitetsprogram – et system der reducerer udskridningen af en bil
 ESP Guitars – en guitarfabrikant (Electric Sound Products)
 Ekstrasensorisk perception – evnen til at opfatte ting uden brug af de kendte sanser
 E.S.P. (Miles Davis album), et album af Miles Davis
 E.S.P. (Bee Gees album), et album af Bee Gees
 The Electric Soft Parade, et britisk band
 Escapade eller ESP er et server-side script programmeringsmiljø.
 Embedded Server Pages, an embeddable, standards-based, dynamic web page
 .esp Elder scrolls plugin (filformat) til computerspillet The Elder Scrolls III: Morrowind
 Easy Software Products, udviklerne af CUPS
 Eurosport
 Pesetas - ISO 4217 kode for pesetas